Eredivisie 2019/20 – 64. sezon holenderskiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 2 sierpnia 2019 roku i zakończył się 24 kwietnia 2020. Sezon nie został w pełni dokończony ze względu na pandemię COVID-19. Początkowo 8 marca 2020 roku, rozgrywki zostały jedynie zawieszone. 24 kwietnia 2020 podjęto decyzję o przerwaniu rozgrywek bez wyłaniania mistrza kraju a także bez spadków i awansów. Zdecydowano, że w europejskich pucharach w następnym sezonie, zagrają zespołu zgodnie z kolejnością w tabeli w chwili przerwania rozgrywek. W lidze rywalizowało 18 zespołów. Tytułu bronił Ajax.

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki spotkań

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w Holandii
2020 w Holandii